Arion — género de gastrópode
Arion (banda) — banda brasileira de rock progressivo
Arion (Iowa) — cidade localizada nos Estados Unidos
Árion — poeta lírico grego
Árion (filho de Démeter) — equino da mitologia grega
Arion (manga) — escrito por Yoshikazu Yasuhiko

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de gêneros biológicos
Desambiguações de mitologia
Desambiguações de música
Desambiguações de quadrinhos
Desambiguações de topônimos